Jong kan som auktorsförkortning betyda:

 Piet C. de Jong
 Rienk de Jong

Robotskapade auktorsförkortningar